Camillo Piatti (1792-1883) – politico italiano, Deputato del Regno di Sardegna
 Camillo Piatti (1876-1923) – politico italiano, Deputato del Regno d'Italia